Hermann John ist der Name folgender Personen:

* Hermann John (Schauspieler) (1875–1910), deutscher Schauspieler
 Hermann John (Fußballspieler) (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Hermann Müller-John (1894–1945), deutscher Musikdirektor des Musikkorps der Leibstandarte SS ”Adolf Hitler” und Leibstandarten-Obermusikmeister